Kelvin Davis (voetballer)
 Kelvin Davis (politicus)